Mitosis Promoting Factor, nom anglais du complexe CDK1-cyclineB.
 Mocidade Portuguesa Feminina, organisation féminine de jeunesse de l'époque de l'Estado Novo au Portugal.
 Mort pour la France, (lien concernant les anciens combattants morts pour la France).
 Mouvement populaire des familles, organisation sociale en suisse.
 Mouvement populaire des familles (France), mouvement catholique des années 1940 et 1950.
 Mouvement populaire franciscain, parti politique en Martinique, principalement implanté au François.
 Mouvement pour la France, parti politique en France fondé par Philippe de Villiers.